Matamala de Almazán är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Soria och regionen Kastilien och Leon, i den centrala delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Matamala de Almazán ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Matamala de Almazán är huvudsakligen platt, men söderut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Matamala de Almazán. Runt Matamala de Almazán är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Almazán,  km öster om Matamala de Almazán. Trakten runt Matamala de Almazán består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kastilien och Leon